Ortega kan syfta på:

 Ortega (djur) – ett släkte insekter

Personer
 Daniel Ortega (1945–), en nicaraguansk politiker

Geografi

Antarktis 

 Ortega (kulle),

Colombia 

 Ortega (kommun), Tolima, 
 Ortega (ort i Colombia, Tolima, lat 3,94, long -75,22),

Mexiko 

 Emiliano Zapata, Namiquipa, ort, 
 Ortega, Guanajuato, ort, Santa Catarina, 
 Ortega, Jalisco, ort, Huejuquilla el Alto, 

Robotskapade Antarktisförgreningar